Bač može značiti:

 Bač, grad u Srbiji
 Bač (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija